Mannari ist der Familienname folgender Personen:
 Graziano Mannari (* 1969), italienischer Fußballspieler
 Guido Mannari (1944–1988), italienischer Schauspieler